Гран-при Нидерландов 1977 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Автогонки прошли 28 августа 1977 года на трассе Зандворт.

Из-за большого числа заявившихся участников (на 26 мест на старте претендовали 34 гонщика) организаторы Гран-при первоначально объявили, что перед квалификационными заездами будет проведена предквалификация, подобная той, которая была проведена в этом же году на этапе в Великобритании. Новость вызвала протест частного гонщика «Марча» Артуро Мерцарио, потребовавшего строгого соблюдения правил, в которых предквалификация не предусматривалась. В итоге организаторы допустили в основную квалификационную сессию всех заявившихся гонщиков.

Квалификацию выиграл Марио Андретти на «Лотусе». Старт гонки у американца вышел неудачным: в первом повороте трассы его обошёл Джеймс Хант, стартовавший третьим. На шестом круге Андретти попытался вернуть лидерство в том же самом повороте, но столкнулся с машиной англичанина и потерял много мест, пока заезжал в боксы для ремонта. Вперёд вышел Жак Лаффит, который, в свою очередь, на 21 круге пропустил Ники Лауду. Австриец не упустил преимущества до финиша и одержал третью победу в сезоне.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-5 Джеймс Хант

6-19 Жак Лаффит

20-75 Ники Лауда

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
Спорт в Нидерландах в 1977 году
События 28 августа
Август 1977 года